

Трун — місто в області Південний Ершир

Трун — громада в кантоні Граубюнден

Ім'я 
 Трун Еґрім — норвезький журналіст, письменник і політичний діяч